Johann Bartsch ist der Name folgender Personen:

* Johann Bartsch (Botaniker) (1709–1738), deutscher Arzt und Botaniker
 Johann Bartsch (Mennonit) (1757–1821), deutscher Mennonit 
 Johann Bartsch (Politiker) (1904–1972), deutscher Politiker (FDP)
 Johann Adam Bernhard von Bartsch (1757–1821), österreichischer Kupferstecher und Kunstschriftsteller, siehe Adam von Bartsch
 Johann Gottfried Bartsch († um 1690), deutscher Kupferstecher 
 Johann Wilhelm Bartsch (1750–1828), deutscher Pädagoge, Universalgelehrter und Gutsbesitzer

Siehe auch:
 Jan Henryk Bartsch (Johann Heinrich von Bartsch; † 1718), polnischer Generalmajor